Belambo (Sava), een plaats en gemeente in het district Vohemar in de Malagassische regio Sava
Belambo (Vakinankaratra), een plaats en gemeente in het district Ambatolampy in de Malagassische regio Vakinankaratra